Бежански () — болгарская фамилия, она может относиться к:

Известные носители 
 Владислав Бежански (род. 1988) — болгарский футболист, нападающий, с февраля 2015 года — игрок ФК «Сливница Герой» (Сливница).
 Димитр Бежански (1953—2021) — болгарский писатель-юморист, сын Методи Бежански.
 Методи Бежански (1933—2018) — болгарский детский писатель.